27899 Letterman – asteroide
 Letterman – ruolo dello sport statunitense
 David Letterman – personaggio televisivo statunitense
 Rob Letterman – regista statunitense